Belisama, Keltische godin.
 Belisana (geslacht), geslacht van spinnen.